Tritschler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Tritschler (1828–1907), deutscher Architekt
 Alfred Tritschler (1905–1970), deutscher Fotograf
 Christian Friedrich Tritschler (1788–1858), Polizeikommissär in Biberach, Landtagsabgeordneter
 Friedrich Tritschler (1810–1859), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Karl-Heinz Tritschler (* 1949), deutscher Fußballschiedsrichter
 Sven Tritschler (* 1981), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Trischler
 Tritscher